Пишляй — река в России, протекает в Атюрьевском районе Республики Мордовия. Правый приток Яваса.

География 
Река Пишляй берёт начало у села Мордовская Козловка. Течёт в южном направлении. Устье реки находится ниже села Нижний Пишляй в 53 км по правому берегу реки Явас. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мокша от водомерного поста города Темников и до устья, без реки Цна, речной подбассейн реки — Мокша. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010200412110000028586
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110002858
 Код бассейна — 09.01.02.004
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Мордовии
Бассейн Яваса